Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2004 wurde am 23. Januar in Monte Carlo gestartet und endete am 14. November in Australien. Insgesamt wurden 16 Weltmeisterschaftsläufe auf vier Kontinenten gefahren. Weltmeister wurde das erste Mal Sébastien Loeb mit Beifahrer Daniel Elena. Das Citroën Total World Rally Team gewann in dieser Saison den zweiten Titel in der Hersteller-Weltmeisterschaft.

Fahrzeuge

Teams und Fahrer

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten.

Klassifikationen

Fahrerwertung

Herstellerwertung

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

2004
Motorsportsaison 2004